Vehr ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Vehr der Ältere (1585–1656), deutscher Theologe und Pädagoge
 Urban John Vehr (1891–1973), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Denver

Vehr bezeichnet:
 Gut Vehr, ehemalige Burg- und Wehranlage am nordwestlichen Stadtrand von Quakenbrück

Siehe auch:
 Fehr
 Ver